Моисей I (арм. Մովսես, Movses) — католикос Кавказской Албанской церкви, имя которого стоит на пятом месте в списке католикосов Киракоса Гандзакеци.

Биография Моисея I неизвестна. В списке Мхитара Гоша он назван Карен (арм. Կարէն). По словам Киракоса, Моисей I находился у власти 6 лет.

См. также 
 Саак (католикос)
 Кавказская Албания

Примечания 

Церковные деятели Кавказской Албании